Чемпионат Германии по фигурному катанию 2011 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Германии сезона 2010—2011. Фигуристы соревновались в мужском и женском фигурном катании, парном катании, танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 

 Расписание и результаты чемпионата 2011 
 Официальный сайт 

Чемпионаты Германии по фигурному катанию
2011 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Оберстдорфе
Фигурное катание в сезоне 2010/2011